Верхний Дженгутай — село в Буйнакском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Верхний Дженгутай как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 19 км к юго-востоку от районного центра города Буйнакск, на левом берегу реки Аркаслыор.

Население

История 
В некоторых дореволюционных русскоязычных источниках село описывается как Малый Дженгутай.

В военной истории этот населённый пункт известен событиями 1818 года, произошедшими здесь в ходе Кавказской войны.

Примечания 

 

Населённые пункты Буйнакского района
Муниципальные образования Буйнакского района
Сельские поселения Дагестана